Tex-Mex kan avse:

Tex-mex-köket – ett amerikanskt kök, där man blandat matinfluenser från Texas och Mexiko
Tejanomusik– tex-mex-musik, musik med ursprung i den spansktalande befolkningen i den amerikanska delstaten Texas